Mohamed Amin peut désigner :

 Mohamed Amin (1943-1996), photojournaliste kényan
 Mohamed Amin, pseudonyme collectif de trois écrivains : Abdeslam Berrada, Khalil Foukay et Saïd Mouffak